Серге́й Чирко́в: 
 Чирков, Сергей Иванович (1924—1994) — советский российский живописец.
 Чирков, Сергей Семёнович (род. 1983) — российский актёр.